Faneroméni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Faneroméni (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Faneroméni (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar